Григорий Островский:
 Островский, Григорий Семёнович (1929—2007) — советский и израильский искусствовед.
 Островский, Григорий Силович (1756—1814) — русский художник-портретист.
 Островский, Григорий Ульянович (1906—1971) — советский оператор, фронтовой кинооператор в годы Великой Отечественной войны.